Nestle är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Eberhard Nestle (1851–1913), tysk teolog och orientalist
 Erwin Nestle (1883–1972),  tysk teolog och klassisk filolog
 Fritz Nestle (1930–2015), tysk matematiker
 Heinrich Nestle (1814–1890), tysk-schweizisk industriman
 Joan Nestle (född 1940), amerikansk författare
 Marion Nestle (född 1936), amerikansk näringsforskare
 Walter Nestle (1902–1945), tysk klassisk filolog
 Wilhelm Nestle (1865–1959), tysk klassisk filolog

Se även 
 Nestlé, schweiziskt livsmedelsföretag